Медаль «За укрепление дружбы по оружию» — государственная награда Чехословакии.

История 

Медаль была учреждена в 1970 году для награждения военнослужащих и гражданских лиц братских социалистических стран за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между воинами и армиями государств — участников Варшавского Договора.

Имеет три степени: золото, серебро и бронза.

Носится на левой стороне груди.

Описание 

Медаль имеет форму круга, изготавливается из бронзы с соответствующим покрытием: позолотой для первой степени медали, серебрением — для второй.

Изображения на медалях всех степеней одинаковое.

На аверсе медали изображены два стилизованных липовых дерева перевитых лентой с изображением ракеты. По окружности края медали идёт надпись «ZA UPEVŇOVÁNÍ PŘÁTELSTVÍ VE ZBRANI» (За укрепление дружбы по оружию).

Медаль при помощи металлического кольца подвешена к ленте.

На реверсе медали изображён герб ЧССР на фоне ленты, на нижнем конце которой надпись «Č S S R».

Лента медали муаровая белого цвета с одной (двумя или тремя, в зависимости от степени) тёмно-серой полоской по середине, красной и синей полосками по краям.

Для повседневного ношения имеется планка, обтянутая лентой медали:
  — для золотой степени
  — для серебряной степени
  — для бронзовой степени

См. также 

Медали с аналогичным статутом были учреждены в разные годы почти во всех странах — участницах Варшавского Договора и в последующем стран СНГ:

 Медаль «За укрепление братства по оружию» (НБР)
 Медаль «Братство по оружию» (ПНР)
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (СССР)
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (Россия)
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (Казахстан)
 Медаль «За укрепление военного сотрудничества» (Киргизия)
 Медаль «За укрепление воинского содружества» (Молдавия)

Ссылки 

 Medal for Strngthening Brotherhood in Arms

За укрепление дружбы по оружию